Карл Уэ́зерс (, род. 14 января 1948 года, Новый Орлеан, Луизиана, США) — американский актёр, продюсер, режиссёр и бывший профессиональный игрок в американский футбол. Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов «Рокки», Джорджа Диллона в «Хищнике», Чаббса Петерсона в фильмах «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший», а также исполнением роли экранной версии самого себя в комедийном сериале «Замедленное развитие».

Номинант на премию «Эмми».

Биография 
Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года. До актёрской карьеры занимался американским футболом. Он играл за «Окленд Рэйдерс» (1970—1971), а между сезонами становился актёром местного театра. Затем на некоторое время он переехал в Канаду, чтобы играть за «Бритиш Коламбия Лайонс», но в 1974 году завязал со спортом, решив посвятить всё своё время актёрской карьере.

Первая значительная роль — роль боксёра Аполло Крида в фильме «Рокки» 1976 года. Уэзерс также сыграл Крида в фильмах «Рокки 2» (1979), «Рокки 3» (1982) и «Рокки 4» (1985).

В 2019 году Уэзерс появился в первом сезоне сериала «Мандалорец» в роли Грифа Карги, в 2020 году вернулся к роли во втором сезоне. За роль Грифа Карги Уэзерс был номинирован на премию «Эмми» как лучший приглашённый актер в драматическом телесериале.

Фильмография

Актёр 
 1970 — «Макклауд»
 1971 — «Cannon»
 1971 — «Кунг-фу»
 1971 — «Улицы Сан-Франциско»
 1973 — «Barnaby Jones»
 1974 — «Человек на шесть миллионов долларов»
 1974 — «Добрые времена»
 1975 — «Пятница Фостер»
 1975 — «Bucktown»
 1975 — «S.W.A.T.»
 1975 — «Старски и Хатч»
 1975 — «Субботним вечером в прямом эфире»
 1976 — «Рокки» - Апполо Крид
 1976 — «4 двойки»
 1976 — «Серпико»
 1977 — «Близкие контакты третьей степени»
 1977 — «Крутой наполовину»
 1977 — «Tales of the Unexpected»
 1977 — «Hostage Heart, The»
 1978 — «Отряд 10 из Наварона»
 1978 — «Bermuda Depths, The»
 1979 — «Рокки 2»
 1981 — «Смертельная охота»
 1982 — «Рокки 3»
 1985 — «Рокки 4»
 1985 — «Вraker»
 1986 — «Defiant Ones, The»
 1987 — «Хищник»
 1988 — «Джексон по кличке „Мотор“»
 1988 — «Полуночная жара»
 1990 — «Опасная страсть»
 1991 — «Улицы Правосудия»
 1992 — «Ураган Смит»
 1994 — «In the Heat of the Night: Who Was Geli Bendl?»
 1994 — «In the Heat of the Night: A Matter of Justice»
 1994 — «В сердце ночи: Дай мне свою жизнь»
 1994 — «Скорая помощь»
 1995 — «Оперативный центр Тома Клэнси»
 1995 — «In the Heat of the Night: By Duty Bound»
 1995 — «In the Heat of the Night: Grow Old Along with Me»
 1996 — «Счастливчик Гилмор»
 1997 — «Нападение на Остров Дьявола»
 1999 — «Elevator Seeking»
 1999 — «Нападение на Остров Дьявола 2: Гора Смерти»
 2000 — «Никки, дьявол-младший»
 2002 — «Восемь безумных ночей»
 2002 — «Щит»
 2004 — «Балто 3: Крылья перемен»
 2005 — «Осада пришельцев»
 2006 — «Банда снежного человека»
 2007 — «Мстители»
 2008 — «Фу экшн»
 2009 — «Братья»
 2010 — «Life in the Fastlane»
 2012 — «Американский боевой корабль»
 2016 — «Колония»
 2017 — «Правосудие Чикаго»
 2019—2020 — «Мандалорец» — Гриф Карга

Видеоигры 
 2005 — Mercenaries: Playground of Destruction — полковник Сэмюэл Гарретт (голос)
 2015 — Mortal Kombat X (DLC) — Джакс (голос)

Режиссёр 
 1991 — «Шелковые сети»
 2000 — «Шина»
 2002 — «Для людей»
 2020 — «Мандалорец» (глава 12)

Продюсер 
 1986 — «Defiant Ones, The»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско